Meninas, Virgens e P... é um filme brasileiro de sexo explícito realizado na Boca do Lixo de São Paulo em 1986 e dirigido por Sady Baby.

Sinopse
O sádico Rombo sai da cadeia decidido a se vingar de todos os seus comparsas, principalmente do marginal D.K.V., que teria roubado todo seu dinheiro.

Elenco
 Sady Baby ... Rombo
 Franklin Neto ... Goró
 Renalto Alves ... D.K.V.
 X-Tayla
 Luana
 Makerley Reis

Ligações externas 
 Crítica do Filme na Revista Zingu

Filmes do Brasil de 1986
Filmes pornográficos do Brasil
Filmes dirigidos por Sady Baby
Filmes pornográficos de 1986